Кушта́у ( — «парная гора»), гора́ До́лгая — шихан, гора-одиночка в Ишимбайском районе Башкирии, находящаяся в 18 км к востоку от города Стерлитамака и в 140 км к югу от города Уфы. Памятник природы, включённый в список объектов геологического наследия всемирного значения «Geosites» под эгидой Европейской ассоциации по охране геологического наследия ProGEO.

Один из цепочки четырёх шиханов в окрестностях Стерлитамака наряду с Торатау, Юрактау и уничтоженным Шахтау, которые выбраны в шорт-лист проекта «Семь чудес России» (как Шиханы).

Как и остальные шиханы, Куштау — остаток нижнепермского (поздний палеозой) рифового массива, образовавшегося свыше 230 миллионов лет назад в тропическом море (Уральский океан).

Точное расположение: Макаровский лесхоз, Урнякское лесничество, квадраты 1, 2, 6, 10 (частично квадраты 7, 11).

Передача горы «Башкирской содовой компании» в 2020 году для разработки месторождения известняка под производство соды повлекла за собой массовые протесты.

2 сентября 2020 года гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории — памятника природы.

Физико-географическая характеристика 
Абсолютная высота над уровнем моря — 357 м. Высота относительно уровня подошвы — 251 м. Имеет форму двугорбого хребта, длиной 4 км, шириной 0,7 — 1,4 км, с вершинами 374, 5 и 243, 8, вытянутый в меридиональном направлении по линии Север-Юг. Южный склон Куштау — каменисто-степной, с округлыми увалами, вытянутые вдоль склона, образующие между собой лог. Увалы с маломощными каменистыми почвами покрыты степной растительностью.

Со стороны западного и южного склонов огибает река Белая.

Геология 
Гора Куштау наряду с другими стерлитамакскими шиханами входит в Список геологического наследия всемирного значения «GEOSITES», который формируется и находится под эгидой Европейской ассоциации по сохранению геологического наследия ProGEO.

С 4 по 11 июня 1989 года в городах Уфе — Стерлитамаке — Ишимбае состоялась седьмая палеоэколого-литологическая сессия «Пермские рифогенные образования Южного Урала». Сессия рекомендовала Госкомприроды СССР и РСФСР включить Стерлитамакские шиханы Торатау, Юрактау и Куштау в список геологических памятников природы всесоюзного значения.

Шихан является частью системы нижнепермских рифовых массивов (поздний палеозой), прослеживаемой от Северного Ледовитого океана до Прикаспия вдоль всего Урала. Он сложен рифогенными известняками и состоит из окаменелостей различных представителей органического мира той эпохи. Возраст горы, установленный при помощи радиологических методов, составляет 285 млн лет. Особенность Куштау, как и других шиханов, в том, что эти окаменелости подняты на дневную поверхность в результате тектонических движений, на остальном же пространстве рифы покрыты более молодыми отложениями или плохо обнажены.

В 2018 году пост-президент Международного союза геологических наук (IUGS) Роланд Оберхансли посетил Стерлитамакские шиханы и выступил за сохранение этих гор.

Археология 
На горе Куштау обнаружены следующие памятники археологии:

Селище Куш-тау (Южное)
Первая половина I тысячелетия нашей эры.
Расположено на южном склоне горы.
Культурный слой от 10 до 50 см на протяжении 10-15 м в обрыве от крутого берега. Фрагменты толстостенных сосудов с примесью гальки и песка, их поверхность покрыта ангобом. Часть фрагментов орнаментирована насечками по венчику и по верхней части тулова.

Стоянка Куш-тау (западная). Курмантауская культура.
Находится на западном склоне горы Куш-Тау, в 600—700 м от южной подошвы горы. Поверхность задернована. Площадь 1600 квадратных метров. Найдены черепки, кремни, поделки.

Куштауский клад. Эпоха бронзы.
Найден в 1945 году на правом берегу реки Белой, у подножья Долгой горы (Куш-тау), на глубине 1,6 м.
Состоит из следующих предметов: бронзовый наконечник копья и дротика, гарпуна, бронзовый втульчатый топорик, часть плоского бронзового ножа, бронзовый предмет неопределённого назначения, бронзовое прямоугольное в сечение шила.

Куштау как место отдыха 
Шихан Куштау наряду с другими шиханами вошёл в книгу «50 красивейших мест России» (2011 г.).

На восточном склоне расположены трассы горнолыжного комплекса «Куштау». У подножия находятся Стерлитамакский дом отдыха «Шиханы» и база отдыха «Алга». В советское время возле горы построены несколько пионерлагерей для школьников Стерлитамака.

Близлежащие селения 

Окрестности Куштау заселены давно; археологические раскопки показывают присутствие артефактов Евразийской металлургической провинции того же времени, что и Аркаим.

На западном склоне горы Куш-Тау, в 600—700 метрах от южной подошвы горы обнаружена стоянка Куш-Тау (западная), относящаяся к Курмантауской культуре (раздел V). Поверхность задернована. Площадь 1600 м². Относится к началу первого тысячелетия до нашей эры. Является историко-культурным памятником федерального значения.

Другое селище — Куш-Тау южное открыто К. В. Сальниковым. Является археологическим памятником регионального значения.

Сейчас в радиусе 5 км от Куштау находятся селения:

 Шиханы
 Урняк
 Бельское
 Вишнёвка
 Забельское
 Алатана
 Косяковка
 Шахтау

Охрана природы 

Куштау относится к ценным природным территориям. В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Башкортостан предполагается создание ООПТ республиканского значения памятник природы площадью 300 га. На Куштау произрастают несколько видов растений из «Красной книги», в том числе ковыль перистый.

На территории шихана Куштау произрастают 8 видов растений из Красной книги РБ с категорией редкости III, 1 вид с категорией II (Pimpinella tomiophilla), 3 вида из приложения к Красной книге и 1 вид грибов с категорией III. Из Красной книги РФ на Куштау обитают 5 видов с категорией III и 1 вид с категорией I (Thymus cimicinus).

На территории шихана Куштау отмечен один вид животных из Красной книги РБ с категорией I (осоед), два вида с категорией редкости II (степной лунь, могильник), девять видов с категорией III (водяная ночница, прудовая ночница, лесной нетопырь, бурый ушан, веретиница ломкая, перевязанная стрекоза, жук-олень, восковик-отшельник, мнемозина), три с категорией IV и один вид с категорией V. Из Красной книги РФ встречено семь видов с категорией II (степной лунь, могильник, жук-олень, восковик-отшельник, мнемозина, армянский шмель, пчела-плотник) и один вид с категорией III (кулик-сорока).

Возле Куштау пойман редкий экземпляр жука-долгоносика.

По последним данным учёных на территории Куштау обнаружено уже более 40 видов животных и растений, занесённых в Красные книги Республики Башкортостан, России и Международного союза охраны природы. Высокая численность охраняемых видов и высокий уровень биоразнообразия объясняются уникальным положением Куштау в окружении антропогенных ландшафтов, что создаёт на нём своеобразные «островные» условия. Для многих видов животных и растений этот шихан является «убежищем» от воздействия человека.

В начале сентября 2020 году шихан Куштау признан особо охраняемой природной территорией (ООПТ) регионального значения.

Протесты из-за планов разработки шихана (2020) 

В конце 2018 года врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что разработка месторождений известняка на Куштау может стать компромиссным вариантом для решения сырьевой проблемы «Башкирской содовой компании (БСК)», которая заявила об близкой выработке своих имеющихся месторождений. Планы промышленной разработки Куштау вызвали протесты местных жителей, опасавшихся ухудшения экологической ситуации, и активистов, считающих шиханы, в том числе и Куштау, одним из символом Башкортостана.

С 25 по 28 марта 2019 года в Республике Башкортостан состоялось выездное заседание Совета по правам человека при Президенте РФ, на котором поднимались вопросы сохранения Куштау. 6 августа 2019 года Совет по правам человека при Президенте РФ рекомендовал Минприроды РФ рассмотреть возможность создания национального парка «Башкирские шиханы», включающего шиханы Куштау, Торатау и Юрактау; «Башкирской содовой компании» изыскать возможности отказа от планов промышленной разработки Куштау и других шиханов; Правительству Республики Башкортостан придать Куштау статус памятника природы в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Башкортостан и включить шихан Куштау в границы проектируемого геопарка Торатау.

В июне 2020 года «Сырьевая компания», дочерняя компания «Башкирской содовой компании» (БСК), заключила договор аренды лесного участка на горе Куштау для геологоразведочных работ с Министерством лесного хозяйства Башкирии. 3 августа 2020 года началась вырубка леса на горе. Эти действия вызвали протесты и активное противодействие противников промышленной разработки горы Куштау. В течение последующих двух недель произошло несколько массовых стычек между противниками разработки Куштау и сотрудниками частного охранного предприятия. Данные события приобрели широкий общероссийский резонанс и 16 августа 2020 года глава Башкортостана Радий Хабиров дал обещание не разрабатывать Куштау, пока не будет найдено компромиссное решение. Вскоре в конфликт вмешалась центральная власть, надзорное ведомство по поручению президента В. Путина проверило приватизацию БСК и 29 августа председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку отчуждения государственного пакета акций Башкирской содовой компании.

См. также 
 Тратау
 Шахтау
 Юрактау

Примечания

Литература 
 Хамидуллин Р. А. Куштау // Башкирская энциклопедия.

Шиханы
Ишимбайские и Стерлитамакские шиханы
Горные вершины Ишимбайского района
Туризм в Башкортостане